Кристо́ф () или Кри́стоф () — личное имя и фамилия французского или немецкого происхождения.

Известные носители

Имя 
 Кристоф (род. 1945) — французский певец.
 Кристоф (1515—1568) — герцог Вюртемберга.
 Кристоф (род. 1949) — герцог Шлезвиг-Гольштейнский.
 Кристоф Баварский (1879—1963) — герцог Баварский.
 Кристоф Гессенский (1901—1943) — принц из Гессенского дома.
 Кристоф Гогенцоллерн-Хайгерлохский (1552—1592) — граф Гогенцоллерн-Хайгерлохский.
 Кристоф Мекленбургский (1537—1592) — герцог Мекленбургский.

Фамилия 
 Кристоф, Агота (1935—2011) — швейцарская писательница.
 Кристоф, Анри (1767—1820) — король Гаити (Анри I).
 Кристоф, Анри (1884—1968) — бельгийский футбольный арбитр.
 Кристоф, Жак-Виктор Анри (1804—1820) — наследник престола в королевстве Гаити, младший сын короля Гаити Анри I и королевы Марии-Луизы Куадавид.
 Кристоф, Жан Франсуа (1772—1827) — французский генерал.
 Кристоф, Николя Франсуа (1770—1839) — французский генерал.
 Кристоф, Манфред (род. 1931) — немецкий шахматист.
 Кристоф, Робер (1938—2016) — французский пловец.
 Кристоф, Филипп (1769—1848) — французский генерал.